Middelkoop ist der Familienname folgender Personen:

 André van Middelkoop (* 1940), niederländischer Radrennfahrer
 Eimert van Middelkoop (* 1949), niederländischer Politiker
 Matwé Middelkoop (* 1983), niederländischer Tennisspieler
 Norbert Middelkoop (* 1961), niederländischer Kunsthistoriker und Kurator